Rue du Puits peut désigner :
 la rue du Puits, à Strasbourg
 une ancienne voie de Paris, la rue Aubriot.